Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Boulogne :

France 
 Gare de Boulogne-Ville, gare principale de la ville de Boulogne-sur-Mer ;
 Gare de Boulogne-Maritime (fermée au trafic ferroviaire en 1995) ;
 Gare de Boulogne-Tintelleries ;
 Gare de Boulogne-Aéroglisseurs (fermée en 1991) ;
 Gare de Boulogne-sur-Gesse, située sur la commune de Boulogne-sur-Gesse, dans le département de la Haute-Garonne ;
 Gare d'Auteuil-Boulogne (fermée en 1985), située à Paris.

Canada 
 Gare Bois-de-Boulogne du réseau exo de la Société de transport de Montréal (STM).

Argentine 
 , desservant la commune de Boulogne Sur Mer se trouvant à proximité de Buenos Aires.

Boulogne